Пушкински рејон може бити:
 Пушкински рејон (Московска област), општински рејон у Московској области
 Пушкински рејон (Санкт Петербург), градски округ Санкт Петербурга